Sanchidrián kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanchidrián (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Sanchidrián (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar